Zumpt es un apellido que puede hacer referencia a:

 Karl Gottlob Zumpt (1792-1894), filólogo latino de Alemania; 
 August Wilhelm Zumpt (1815-1887), sobrino de Karl, también filólogo; o
 Fritz Konrad Ernst Zumpt (1908-1985), entomólogo alemán.